Трубчанінов Віктор Іванович — український графік.
 Трубчанінов Сергій Васильович — український історик.

російські прізвища